Benedict Silberman (1901-1971), een Nederlandse componist
Dr. Silberman, een personage uit de Terminator-franchise
E. & A. Silberman Galleries, een voormalige kunsthandel in New York

Zie ook 
 Silbermann (doorverwijspagina)